Hay varias personas llamadas Juan VI:
 El Papa Juan VI, (¿? – 705). Papa de la Iglesia católica de 701 a 705;
 Juan VI Cantacuzeno (1292 – 1383), emperador bizantino de 1347 a 1354, nació en Constantinopla;
 Juan VI, conde de Nassau-Dillenburg, (1535 - 1606), noble holandés, hermano de Guillermo de Orange;
 Juan VI de Portugal (João VIl) (1767 - 1826), fue rey de Portugal desde 1816 hasta su muerte.

eo:Johano (regantoj)#Johano la 6-a